Il termine rappresentazione deriva dal latino re-ad-praesentare. Letteralmente ha il significato di ripresentazione, rendere (di nuovo) presente. In italiano ha usi differenti.

 Rappresentazione – sinonimo di spettacolo teatrale
Rappresentazione – immagine pittorica o scultorea
Rappresentazione – indica sia il contenuto stesso dell'azione rappresentativa, sia l'atto del rappresentare, cioè percepire coscientemente, nell'ambito della sensibilità esterna, un oggetto con le sue caratteristiche sensibili oppure avvertire, nell'ambito della sensibilità interna, come oggetti interni, emozioni, passioni, fantasie ecc. In quest'ultimo senso la rappresentazione è un'attività del pensiero.
Rappresentazione sociale –  un insieme di elementi condivisi da una comunità
Rappresentazione in matematica –  associazione ad una entità o a una struttura tendenzialmente astratta di un oggetto più specifico avente lo stesso comportamento formale (v. omomorfismo), essenzialmente per riuscire a sviluppare calcoli effettivi. In particolare si studiano le rappresentazioni dei gruppi, dei gruppi di Lie, delle algebre associative, delle algebre di Lie, delle superalgebre
Rappresentazione della conoscenza –  branca dell'intelligenza artificiale che si occupa dei modi per formalizzare la rappresentazione dell'esperienza umana in modo da renderla oggetto di ragionamento automatico
Rappresentazione –  l'istituto previsto al Capo IV del Codice Civile italiano (artt. 467 e seguenti) in base al quale i discendenti legittimi o naturali subentrano nell'eredità al loro ascendente, in tutti i casi in cui questo non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato

Altri progetti